Die Z 22500 „Eole“ sind zweisystemfähige Doppelstock­triebzüge, die von der SNCF auf der französischen Linie RER E im Großraum Paris eingesetzt werden. Die Einheiten wurden von GEC, Alstom und ANF (Bombardier France) gebaut.

Die Züge wurden zusammen mit den MI 2N „Alteo“ der RATP entwickelt. Unterschiedlich sind zum Beispiel die höhere Geschwindigkeit von 140 km/h und die fehlende Motorisierung eines Mittelwagens der Eole-Züge.

Jeder Zug besteht aus fünf Wagen mit je drei Türen pro Wagenseite.

Einsatz 
Alle 53 Züge der SNCF werden auf der Strecke des RER E eingesetzt.

Meistens verkehren die Züge in Doppeltraktion.

Züge

Weblinks 

MI 2N page on Metro-pole.net (französisch)
Technische Daten (französisch, englisch)

Einzelnachweise 

Elektrotriebwagen für Gleichstrom 1500 V
Réseau express régional d’Île-de-France
Elektrotriebwagen für Wechselstrom 25 kV 50 Hz
Schienenfahrzeug (Alstom)
Schienenfahrzeug (Bombardier)